Nogent (Haute-Marne), Haute-Marne
 Nogent-l'Abbesse, Marne (arrondissement Reims)
 Nogent-l'Artaud, Aisne
 Nogent-en-Othe, Aube (arrondissement Troyes)
 Nogent-le-Bernard, Sarthe (arrondissement Mamers)
 Nogent-le-Phaye, Eure-et-Loir (arrondissement Chartres)
 Nogent-le-Roi, Eure-et-Loir (arrondissement Dreux)
 Nogent-le-Rotrou, Eure-et-Loir (arrondissement Nogent-le-Rotrou)
 Nogent-le-Sec, Eure
 Nogent-lès-Montbard, Côte-d'Or
 Nogent-sur-Aube, Aube (arrondissement Troyes)
 Nogent-sur-Eure, Eure-et-Loir (arrondissement Chartres)
 Nogent-sur-Loir, Sarthe (arrondissement La Flèche)
 Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne 
 Nogent-sur-Oise, Oise
 Nogent-sur-Seine, Aube (arrondissement Nogent-sur-Seine)
 Nogent-sur-Vernisson, Loiret